Die Aminosalicylsäure hat mehrere Isomere:
 die 4-Aminosalicylsäure (PAS)
 die 5-Aminosalicylsäure (Mesalazin)